Коммунистическая партия Туркменистана — партия в составе КПСС, бывшая правящей в Туркменской ССР.
 Коммунистическая партия Туркменистана — создана в 1992 году, входит в СКП-КПСС.